Osoby o tym nazwisku:
 Godwin Hulse − belizeński polityk, poseł i minister
 Rob Hulse − angielski piłkarz
 Robert Hulse − belizeński strzelec, olimpijczyk
 Russell Alan Hulse − amerykański fizyk